Michael Klein (1959-1993) − rumuński piłkarz
 Michael Klein (ur. 1988) − niemiecki kierowca wyścigowy